Il singolare  dell'Unicredit Czech Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Agustín Calleri era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jan Hájek ha battuto in finale Steve Darcis 6–2, 1–6, 6–4.

Teste di serie

 Radek Štěpánek (primo turno)
 Tomáš Berdych (semifinali)
 Igor' Andreev (ritiro)
 Ivan Ljubičić (quarti di finale)

 Frederico Gil (primo turno)
 Ivo Minář (secondo turno)
 Andrej Golubev (primo turno)
 Iván Navarro (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Unicredit Czech Open 2009